Die Communauté de communes des Bastides en Haut Agenais Périgord ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Lot-et-Garonne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 31. Dezember 2012 gegründet und umfasst 43 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Monflanquin.

Sie entstand durch die Fusion von Communauté de communes Bastide et Châteaux en Guyenne, Communauté de communes du Canton de Castillonnès und Communauté de communes du Pays Villeréalais und Eingliederung der Gemeinden Boudy-de-Beauregard, Bournel, Parranquet, Rives, Saint-Martin-de-Villeréal und Tourliac.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Bastides en Haut Agenais Perigord
Gegründet 2012